Badger (motorfiets), een historisch  mortorfietsmerk
 Tupolev Tu-16 (NAVO-Codenaam: Badger), een Sovjet-bommenwerper
 Das (dier), de Nederlandse benaming van het Engelse woord Badger
 Badger (band), een Britse rockband
Locaties:
 Badger (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Badger (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Shropshire
 Badger (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
 Badger (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Badger (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota